Thalassoma es un género de peces de la familia de los Labridae y del orden de los Perciformes.

Taxonomía

Especies 

Existen 28 especies de este género, de acuerdo con FishBase:

Cladística 
En base a estudios filogenéticos realizados por , Thalassoma está estrechamente relacionado con el género Gomphosus, con cual forma un clado monofilético. Las especies que conforman ambos géneros se relacionan de la siguiente manera:

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Labridae